Arnaud Lucet dit Noart (1965-), artiste français ;
 Charles Lucet (1910-1990), diplomate et ambassadeur de France  ;
 Élise Lucet (1963-), journaliste française de télévision ;
 Jean-Louis Lucet (1933-), ambassadeur et conférencier français ;
 Jean-Paul Lucet (?-), comédien français ;
 Marcel Jacques Lucet (1816-1883), homme politique français ; 
 René Lucet (?-1982), haut fonctionnaire français ;
 Soana Lucet (1987-), joueuse française de basket-ball ;
 Claire Lucet, née Gross (1984-), photographe française. 
Le lucet est aussi un instrument médiéval et viking de tressage.